Samoriadowo () – nazwa toponimów w Rosji

 Samoriadowo – wieś w rejonie bolszesołdatskim obwodu kurskiego
 Samoriadowo – wieś w rejonie kurskim obwodu kurskiego
 Samoriadowo – wieś w obwodzie moskiewskim
 Samoriadowo – wieś w obwodzie orłowskim
 Samoriadowo – wieś w obwodzie jarosławskim

Zobacz także 
 Samori Touré – muzułmański wódz

Strony ujednoznaczniające